Denumirea de Kosteneț se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Kosteneț, un oraș în comuna Kosteneț, regiunea Sofia;
 Kosteneț, un sat în comuna Kosteneț, regiunea Sofia.